Chiesa di San Sebastiano al Palatino – chiesa di Roma
San Sebastiano al Palatino – diaconia che insiste sull'omonima chiesa